Kustbanan kan syfta på:

 Kust till kust-banan – en elektrifierad järnväg mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona
 Kustbanan Åbo–Helsingfors – en järnväg i Finland som går mellan Helsingfors och Åbo
 Kystbanen – en järnväg som går längs Öresund mellan Helsingör och Köpenhamn i Danmark
 Blekinge kustbana – en elektrifierad järnvägsförbindelse som går mellan Kristianstad och Karlskrona

Se även
 Ostkustbanan – en järnväg mellan Stockholm och Sundsvall via Uppsala och Gävle
 Västkustbanan – en elektrifierad järnväg mellan Göteborg och Lund